The First – album degli Shinee
The First – EP degli NCT Dream
The First – serie televisiva del 2018